

Persone 
 Brian Horrocks (1895-1985) – generale britannico
 Dylan Horrocks (1966) – fumettista e disegnatore neozelandese
 Jane Horrocks (1964) – attrice e doppiatrice inglese
 Jeremiah Horrocks (1618-1641) – astronomo britannico

Altro
 3078 Horrocks – asteroide della fascia principale